Rudyard ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rudyard (Mississippi)
 Rudyard (Montana)
 Rudyard Township, Michigan

im Vereinigten Königreich:
 Rudyard (Staffordshire), England